Крисс — фамилия. Известные носители:
 Крисс, Анатолий Евсеевич (1908—1984) — советский учёный-микробиолог, доктор биологических наук, лауреат Ленинской премии.
 Крисс, Григорий Яковлевич — советский фехтовальшик на шпагах, олимпийский чемпион 1964 года в личном первенстве.
 Крисс, Даррен — американский актёр, автор песен и музыкант.
 Питер Крисс — американский музыкант, наиболее известный как ударник группы Kiss.
 Крисс, Маркес (род. 1997) — американский баскетболист.

Другое

См. также 
 Крис (значения)